Coalhadas é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Cytinus
 Cytinus hypocistis subsp. hypocistis
 Cytinus hypocistis subsp. macranthus